Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Vicksburg – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Warren
 Vicksburg – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Vicksburg – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Vicksburg (ang. Vicksburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell

Okręty amerykańskie:
 USS Vicksburg